Le mot auxiliaire peut être employé en tant que :
 adjectif, il qualifie alors un élément qui apporte un soutien, une aide
 Troupes auxiliaires de l'armée romaine
 Saints auxiliaires
 Évêque auxiliaire
 Science auxiliaire de l'histoire
 nom commun, il peut alors désigner
 en droit, un auxiliaire de justice
 en conjugaison, un verbe auxiliaire ou simplement auxiliaire
 le (verbe) semi-auxiliaire est une forme particulière d'auxiliaire, dans certains temps périphrastiques.
 en alimentaire, un  auxiliaire technologique (ou auxiliaire de fabrication)
 en agriculture, un organisme auxiliaire en protection des cultures (lutte biologique).
 En théâtre et littérature, un auxiliaire est un personnage, une chose ou un événement qui aide le personnage principal à accomplir l'action.